Atlas steht für:
 Atlas (Kartografie), ein kartografisches Werk in meist gebundener Form
 Wellenatlas, für Seegang bzw. Monsterwellen
 Atlas (1961), US-amerikanischer Film von Roger Corman
 Atlas (2018), deutscher Film von David Nawrath
 Atlas (2021), Film von Niccolò Castelli
 Atlas (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2018
 Atlas (Gebirge), ein Hochgebirge in Nordafrika
 Atlas (Lied), Lied von Coldplay (2013)
 Atlas (Halswirbel), der erste Halswirbel, der den Kopf trägt
 Atlas (Mathematik), eine Familie kompatibler Karten einer Mannigfaltigkeit
 Atlas (Wirtschaft), synthetischer Wechselkurs der Weltbank zur Berechnung des Bruttonationaleinkommens in US-Dollar
 Sammlung von Bildtafeln oder Bilddaten, siehe Nachschlagewerk #Atlas
 glänzendes Gewebe, siehe Satin
 Atlasbindung

Atlas ist der Name folgender Personen:
 Atlas (Mythologie), ein Titan aus der griechischen Mythologie
 Atlas von Mauretanien, König von Mauretanien, Namensgeber für den kartografischen Atlas
 Atlas (König), der erste König des Inselreiches Atlantis

Atlas ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Atlas (1892–1972), italienisch-US-amerikanischer Bodybuilder und Erfinder einer Bodybuilding-Methode
 Charles Atlas (Künstler) (* 1949), US-amerikanischer Video- und Performancekünstler
 David Atlas (1924–2015), US-amerikanischer Meteorologe
 Jake Atlas (* 1994), amerikanischer Wrestler
 Leopold Atlas (1907–1954), US-amerikanischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Mariam Semjonowna Atlas (1912–2006), sowjetisch-russische Ökonomin und Hochschullehrerin
 Martin Atlas, österreichisch-ungarischer Schriftsteller
 Natacha Atlas (* 1964), belgische Musikerin
 Scott Atlas (* 1955), US-amerikanischer Mediziner und Politikberater
 Teddy Atlas (* 1956), US-amerikanischer Boxtrainer und Fernsehkommentator
 Tony Atlas (* 1954), US-amerikanischer Wrestler, Bodybuilder und Powerlifter
 Zeb Atlas (* 1970), US-amerikanisches Model und Pornodarsteller

Atlas heißen folgende geographischen oder astronomischen Objekte:
 Atlas (Glarner Alpen), ein Berggipfel im Kanton Graubünden
 Mount Atlas, Antarktis
Verwaltungseinheiten, Orte:
 Atlas Township – mehrere Townships
 Atlas (Idaho), im Kootenai County, Vereinigte Staaten
 Atlas (Illinois), im Pike County, Vereinigte Staaten
 Atlas (Kalifornien), im Napa County, Vereinigte Staaten
 Atlas (Kansas), im Crawford County, Vereinigte Staaten
 Atlas (Michigan), im Genesee County, Vereinigte Staaten
 Atlas (Missouri), im Jasper County, Vereinigte Staaten
 Atlas (Pennsylvania), im Northumberland County, Vereinigten Staaten
 Atlas (Texas), im Lamar County, Vereinigte Staaten
 Atlas (West Virginia), im Upshur County, Vereinigte Staaten
 Atlas (Wisconsin), im Polk County, Vereinigte Staaten
sowie:
 Atlas (Alabama), abgekommener Ort im Lauderdale County, Vereinigten Staaten
 Atlas Theatre, Bauwerk in Cheyenne, Wyoming, Vereinigten Staaten 

Atlas oder ATLAS:
 Astronomie
 Atlas (Stern), ein Stern in den Plejaden
 Atlas (Mond), einer der Monde des Planeten Saturn
 Atlas (Mondkrater)
 Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System
 C/2019 Y4 (ATLAS), ein Komet

 Firmen, Marken
 Atlas BKK, Krankenkasse
 Atlas Copco, schwedischer Industriekonzern
 Atlas Elektronik, ein Hersteller von Marineelektronik
 Atlas GmbH, ein deutscher Baumaschinenhersteller mit Hauptsitz in Ganderkesee
 Atlas Schuhfabrik, Dortmund
 Atlas-Verbund, ein Verbund europäischer Polizei-Spezialeinheiten
 ATLAS (Zollsoftware), Software der deutschen Zollverwaltung
 Atlas Network, Stiftung zur Förderung liberaler Politik
 Atlas Model Railroad Company Inc., ein Hersteller von Modellbahnzubehör
 ATLAS (Verband) von Übersetzern in Frankreich, Association pour la promotion de la traduction littéraire, Arles
 Atlas Weyhausen, deutscher Baumaschinenhersteller mit Hauptsitz in Wildeshausen
 Automobile
 AB Atlas, ehemaliger schwedischer Automobilhersteller
 Atlas Automobile Company, ehemaliger Automobilhersteller aus den USA
 Atlas (Automarke), eine ehemalige französische Automarke
 Atlas (Prunel), eine ehemalige französische Automarke von Prunel
 Atlas Engine Works, ein ehemaliger US-amerikanischer Motorenhersteller
 Atlas Motor Car Company, ehemaliger Automobilhersteller aus den USA
 Atlas (Kly), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Geely Atlas, Pkw-SUV-Modell von Geely, siehe Geely Boyue
 Goliath Atlas, Fahrzeug der 1930er Jahre
 Gutbrod Atlas, Fahrzeug der 1950er Jahre
 Hansa-Lloyd Atlas, siehe Goliath Atlas
 Lyons-Atlas Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Nissan Atlas, ein Lkw-Modell von Nissan
 VW Atlas, ein nicht in Deutschland vertriebenes Modell der Volkswagen AG

 Luftverkehr
 ATLAS-Konsortium, ein ehemaliges Konsortium europäischer Fluggesellschaften
 Atlas (Rakete), eine Serie von Interkontinental- und Trägerraketen der USA
 Atlas V, eine Weiterentwicklung der Atlas-Rakete
 Atlas CSH-2, ein südafrikanischer Kampfhubschraubertyp, siehe Denel AH-2
 Atlas C4M, ein südafrikanisches Transportflugzeug
 Airbus A400M, ein europäisches Militär-Transportflugzeug (Royal Air Force: Atlas C.1)
 AeroVelo Atlas, der erste muskelkraftbetriebene Hubschrauber, mit dem das Entwicklerteam den Sikorsky-Preis gewann
 ein Standard für Flugzeugkücheneinrichtung, siehe Galley

 Schifffahrt
 Atlas (Schiff, 1951)

 Technik, Informatik
 Atlas (Roboter), ein humanoider Roboter
 ATLAS (Computer), ein britischer Computer (Universität Manchester, Ferranti), der ab 1962 ausgeliefert wurde
 ATLAS (Detektor), ein Detektor am LHC am CERN
 ATLAS-I, eine NEMP-Prüfeinrichtung in Albuquerque, New Mexico.
 Atmospheric Laboratory for Applications and Science, ein Forschungsprojekt im Spacelab (ATLAS)
 Automatically Tuned Linear Algebra Software, eine Open-Source-Programmbibliothek für lineare Algebra

 Medien, Musik, Sport
 Atlas Verlag, ein Schweizer Verlag mit Sitz in Lausanne
 Atlas Verlag (München), ein deutscher Zeitschriftenverlag mit Sitz in München
 Atlas Film + Medien, ein Filmverleih in Duisburg
 Atlas, zusammengestellt von deutschen Autoren, eine 1965 im Wagenbach-Verlag erschienene gesamtdeutsche Anthologie
 Album der australischen Metalcore-Band Parkway Drive, 2012
 Atlas Guadalajara, ein Fußballklub

Siehe auch:
 Unternehmen Atlas
 Atlant (Bauelement)

Abkürzung